Гран-при Европы  года — двенадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 22 по 24 августа 2008 года на городской трассе Валенсия, новой трассе, построенной специально к Гран-при 2008 года.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Европы
Август 2008 года